«Лучший футболист Хорватии» () — наиболее престижная футбольная премия в Хорватии. Она присуждается хорватской ежедневной газетой Večernji list лучшему хорватскому футболисту в предыдущем году, независимо от лиги или страны, в которой он выступал. Избрание лучшего футболиста основывается на балльной системе, которая включает результаты выступления футболиста как на клубном уровне, так и на уровне сборных Хорватии. Эта награда обычно вручается на церемонии, организованной Хорватским футбольным союзом.

«Лучший футболист Хорватии» является преемником премии «Лучший футболист Югославии», появившейся в 1972 году и до 1990 года вручавшейся лучшему югославскому игроку предыдущего года. Со времени обретения независимости Хорватии в 1991 году эта награда стала вручаться лучшему игроку Хорватии. На начало 2020 года Лука Модрич является рекордсменом по количеству полученных наград — у него их семь. Второе место занимает завершивший свою карьеру футболиста ещё в начале 2000-х годов Давор Шукер (с шестью наградами). От них заметно отстал Дадо Пршо, трижды подряд удостоенный титула «Лучший футболист Хорватии» с 2003 по 2005 год.

В 1995 году, в дополнение к существующей, появилась дополнительная премия Надежда года (), вручаемая лучшему молодому футболисту Хорватии. По состоянию на 2020 год только Ивица Олич и Лука Модрич были удостоены обеих наград: «Лучшего футболиста Хорватии» и «Надежды года».

Список победителей 
Легенда:

 Вр — вратарь
 Защ — защитник
 ПЗ — полузащитник
 Нап — нападающий

Измененения в названиях клубов:
 «Динамо Загреб» был переименован в «ХАШК Граджански» в июне 1991 года, а в феврале 1993 года в «Кроацию Загреб». С февраля 2000 года клуб носит своё первоначальное название.
 «Вараждин» носил название «Вартекс» с 1958 по июнь 2010 года.

Многократные победители

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Футбол в Хорватии
Награды, появившиеся в 1972 году